Открытый чемпионат Франции 2007 — 106-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося во французском Париже на кортах местного теннисного центра «Roland Garros». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.

В 2007 году матчи основных сеток прошли с 27 мая по 10 июня. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии.

Прошлогодние победители среди взрослых:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Жюстин Энен
 в мужском парном разряде —  Йонас Бьоркман и  Максим Мирный
 в женском парном разряде —  Лиза Реймонд и  Саманта Стосур
 в смешанном парном разряде —  Катарина Среботник и  Ненад Зимонич

Соревнования

Взрослые

Мужчины. Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Роджера Федерера со счётом 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.
 Надаль выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Федерер уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины. Одиночный турнир 

 Жюстин Энен обыграла  Ану Иванович со счётом 6-1, 6-2.
 Энен выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Иванович уступает дебютный финал на соревнованиях серии.

Мужчины. Парный турнир 

 Марк Ноулз /  Даниэль Нестор обыграли  Лукаша Длоуги /  Павла Визнера со счётом 2-6, 6-3, 6-4.
 Ноулз выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Нестор выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях серии.

Женщины. Парный турнир 

 Алисия Молик /  Мара Сантанджело обыграли  Катарину Среботник /  Ай Сугияму со счётом 7-6(5), 6-4.
 Молик выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.
 Сантанджело выигрывает дебютный титул на соревнованиях серии.

Микст 

 Натали Деши /  Энди Рам обыграли  Катарину Среботник /  Ненада Зимонича со счётом 7-5, 6-3.
 Деши выигрывает дебютный титул на соревнованиях серии.
 Рам выигрывает 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру на соревнованиях серии.

Юниоры

Юноши. Одиночный турнир 

 Владимир Игнатик обыграл  Грега Джонса со счётом 6-3, 6-4.
 представитель бывшего СССР побеждает на французском турнире серии впервые с 1991 года.

Девушки. Одиночный турнир 

 Ализе Корне обыграла  Мариану Дуке-Мариньо со счётом 4-6, 6-1, 6-0.
 представительница Франции побеждает на домашнем турнире серии впервые с 2000-го года.

Юноши. Парный турнир 

 Томас Фаббиано /  Андрей Коротченя обыграли  Келлена Дамико /  Жонатана Эйссерика со счётом 6-4, 6-0.
 представитель бывшего СССР побеждает на французском турнире серии впервые с 1999-го года.
 представитель Италии побеждает на турнире серии впервые с 1996-го года.

Девушки. Парный турнир 

 Ксения Милевская /  Урсула Радваньская обыграли  Сорану Кырстю /  Алексу Глатч со счётом 6-1, 6-4.
 представительница Белоруссии побеждает на французском турнире серии впервые с 2005-го года.

См. также 
 ATP Тур 2007
 WTA Тур 2007
 Юниорский тур ITF 2007

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA
 Профиль турнира на сайте ITF 

Франция
Теннис
Май 2007 года
Июнь 2007 года
Открытый чемпионат Франции по теннису 2007